Джейми Маррей и Джон Пирс — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Трет Конрад Хьюи и Доминик Инглот — не защищали свой титул.

Посев 

  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски (Четвертьфинал)
  Эрик Буторак /  Раджив Рам (Полуфинал)

<li> ' Джейми Маррей /  Джон Пирс (Титул)
<li>  Санчай Ративатана /  Сончат Ративатана (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2013